Daniel Traub (1971-) : photographe et cinéaste américain.
 Erich Traub (1906-1985), vétérinaire, scientifique et virologue allemand.
 Hamilton Paul Traub (1890-1983) : botaniste américain.
 Jacques Traub (1908-1984) : vice-amiral d'escadre et pilote d’aéronavale français.
 Marcel Traub (1878-1954) : officier de marine français, père de Jacques.